Deze hits werden in 2023 538 Favourite op Radio 538.

538 Groep
Muziek in 2023
538 Favourites in 2023